Pillot est un patronyme commun en France.

Personnalités 
 La famille de Pillot est une famille marchande originaire de Franche-Comté (Besançon), anoblie en 1494 par Charles Quint.
 Armand Pillot (1892-1953), homme politique français.
 Jean-Jacques Pillot (1808-1877), écrivain et homme politique socialiste français.
 Luc Pillot (né en 1959), navigateur français.
 Pierre Pillot (1748-1822), menuisier français.
 Stéphane Victoire Louis Antoine Pillot (1856-1924), général français.
 Théodore-Joseph-Louis Pillot (1754-1815), magistrat et homme politique français.
 Frédéric Pillot (né en 1967), dessinateur de bande dessinée français.
 ((Gilles Pillot)) (né en 1961), navigateur en rallye raid champion du monde en 2005.

Homonymie de patronyme
Patronyme français